Atalaya (po hiszp. wieża strażnicza, baszta), może dotyczyć:
 Atalaya – gatunek roślin z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae Juss.)
 Atalaya – gmina w Hiszpanii, w prowincji Badajoz, w Estramadurze
 Atalaya – prowincja w Peru w regionie Ukajali
 Atalaya – miasto w Peru
 tytuł trylogii fantastycznej autorstwa Jagi Rydzewskiej